El topónimo Bear Creek puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Bear Creek, un pueblo en el estado de Alabama.
 Bear Creek, un lugar designado por el censo en el estado de Alaska.
 Cuatro municipios en el estado de Arkansas:
 Bear Creek.
 Bear Creek No. 4.
 Bear Creek No. 5.
 Bear Creek No. 6.
 Bear Creek, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Carolina del Norte.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Bear Creek, un lugar designado por el censo en el estado de Florida.
 Dos municipios en el estado de Illinois:
 Bear Creek, en el condado de Christian.
 Bear Creek, en el condado de Hancock. 
 Bear Creek, un municipio en el estado de Iowa.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Kansas.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Míchigan.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Minnesota.
 Dos municipios en el estado de Misuri:
 Bear Creek, en el condado de Henry.
 Bear Creek, en el condado de Montgomery.
 Bear Creek, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Bear Creek, una villa en el estado de Texas.
 Bear Creek, una villa en el estado de Wisconsin.
 Dos pueblos en el estado anterior:
 Bear Creek, en el condado de Sauk.
 Bear Creek, en el condado de Waupaca.